La Destruction des Juifs d'Europe est le titre de plusieurs œuvres :
 La Destruction des Juifs d'Europe, ouvrage d'histoire écrit par l'historien américain Raul Hilberg ;
 Jusqu'au dernier : la destruction des juifs d'Europe, série télévisée.